Сезаро (реслер), Клаудіо Кастанолі (англ. Claudio Castagnoli), також відомий як Антоніо Сезаро — швейцарський професійний реслер, який нині виступає в WWE. 
 18498 Сезаро (18498 Cesaro) — астероїд головного поясу.